Volmvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Volmvattnet (Bodums socken, Ångermanland), sjö i Strömsunds kommun,  (34,8 ha)
Volmvattnet (Junsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (7,52 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn